

Село:
 Зачатівка — Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська сільська громада

Селища:
 Зачатівка — Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська сільська громада
 Зачатівка — Донецька область, Горлівський район

Див. також 
 Зачатівська —  залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці